Les termes siège de Fribourg ou bataille de Fribourg peuvent faire référence à l'un de ces évènements de Fribourg-en-Brisgau :
 Siège de Fribourg (1273) par Rodolphe de Habsbourg
 Bataille de Fribourg (1299) par les Fribourgeois qui attaquent le château avec des catapultes. Le comte fait alors appel à son beau-frère, évêque de Strasbourg, qui envoie son armée à Fribourg-en-Brisgau et mate la rébellion.
 Siège de Fribourg (1525) durant la Guerre des Paysans allemands par les Protestants
 Bataille de Fribourg (1644) au cours de la guerre de Trente Ans par Louis II de Bourbon-Condé et Henri de La Tour d'Auvergne
 Siège de Fribourg (1677) pendant la guerre de Hollande
 Siège de Fribourg (1713) pendant la guerre de Succession d'Espagne
 Siège de Fribourg (1744) Lors de la guerre de Succession d'Autriche
 Soulèvement de Fribourg (1848) durant la Révolution de Mars

Références

Fribourg
Fribourg